Вила-Нова-ди-Сервейра:

 Вила-Нова-ди-Сервейра — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Виана-ду-Каштелу.
 Вила-Нова-ди-Сервейра — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу.